SZC – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Santa Cruz Guanacaste (Costa Rica)